Парламентские выборы были проведены в Йемене 27 апреля 1993 года первыми после объединения Йемена. Всеобщий народный конгресс стал крупнейшей партией, выиграв 123 из 301 места. явка избирателей была 84,8 %.

Избирательная система 
Страна продолжала использовать избирательную систему Северного Йемена, с 301 депутатом, избранным в одномандатных округах .

Результаты

Примечания

Ссылки 
 доклад Межпарламентского Союза

Выборы в Йемене
Выборы 1993 года